Самуэль дель Кампо (; ? — 1960-е, ) — чилийский , Праведник народов мира.

Биография 
Временный поверенный посольства Чили в Бухаресте представлял интересы польских граждан в Румынии, поскольку официального представительства Польши в этой стране во время Второй мировой войны не было.

Используя своё служебное положение помогал польским евреям, оказавшимся в Черновцах на момент оккупации города немецко-румынскими войсками, получить паспорта Чили. Это было особенно актуально в октябре 1941 года с созданием гетто в Черновцах и началом депортации евреев в лагеря смерти в Приднестровье. Когда в июне 1942 года депортации возобновились, временный поверенный вновь вступился за евреев, находящихся под защитой Чили. Кроме выдачи паспортов, он защищал имущество евреев, опечатывая их дома от имени правительства Чили. Основываясь на зарегистрированных протоколах обсуждений в Совете министров Румынии, в Яд ва-Шем подсчитали, что примерно 1200 евреев получили чилийские паспорта, обеспечивавших им защиту от депортаций и неминуемой гибели.

Весной 1943 дипломатические отношения между Чили и Румынией были разорваны, и интересы Чили в стране стала представлять Швейцария. Документы, выданные Самуэлем дель Кампо, явно не соответствовали политике правительства Чили; когда швейцарские дипломаты попросили министерство иностранных дел Чили разъяснить политику министерства в отношении предоставления чилийских паспортов, им сказали, что «они предпочли бы не предоставлять новые паспорта без одобрения министерства иностранных дел Чили».

Самуэль дель Кампо получил назначение в Цюрих, где должен был занять место генерального консула, но это решение так и не вступило в силу. После войны он был уволен из МИДа и на родину так и не вернулся, скончавшись в 1960-х в Париже.

22 октября 2017 Яд ва-Шем в Иерусалиме провёл церемонию по посмертному признанию заслуг Самуэля дель Кампо в спасении жизней. На церемонии присутствовали родственник Самуэля дель Кампо и генеральный директор министерства иностранных дел Чили Миленко Скокник ().

См. также 
 Мария Эдвардс

Примечания

Ссылки 
 Чилийский дипломат спас более 1200 евреев
 Чилийский дипломат, спасавший черновицких евреев, признан Праведником народов мира 
 El chileno Samuel del Campo obtiene el mayor honor del Museo del Holocausto 
 Samuel del Campo, ex cónsul de Chile en Rumania, fue reconocido por Yad Vashem como «Justo de las Naciones» 
 Chilean diplomat honored as Righteous Gentile for saving over 1,200 Jews 
 Ceremonia de reconocimiento de Samuel del Campo como Justo de las Naciones 

Умершие в 1960-е годы